Фенг () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Фенг () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн